Rumpel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rumpel (1796–1876), deutscher Landwirt und Politiker 
 Erich Rumpel (1930–2017), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Georg Rumpel (vor 1865–nach 1919), gründete 1887 mit Adolf Niklas in Teplitz-Schönau ein Bauunternehmen, ab 1978: VOEST-ALPINE Montage Ges.m.b.H. (VAM); zuletzt ab 2013: Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH
 Georg  Friedrich  Rumpel, herzoglich sachsen-weimarischer Leibarzt (-1729) und Physikus
 Gustav Rumpel (1844–1904), deutscher Architekt
 Hermann Ernst Rumpel (1734–1794), deutscher Jurist, Bibliothekar, Schulleiter und Hochschullehrer
 Hubert Rumpel (1922–2010), deutscher Historiker
 Jakub Rumpel (* 1987), slowakischer Eishockeyspieler
 Johann Heinrich Rumpel (1650–1699), deutscher Dichter und Pfarrer
 Karl Rumpel (1867–1939), deutscher Illustrator und Maler
 Ludwig Friedrich Eusebius Rumpel (1736–1811), deutscher Mediziner, Bruder von Hermann Ernst Rumpel
 Oskar Rumpel (1872–1954), deutscher Sanitätsoffizier, Urologe und Hochschullehrer
 Theodor Rumpel (1862–1923), deutscher Chirurg

Rumpel ist der Name folgender Orte:
 Rumpel ist ein Steckhof in der Gemeinde Trimbach im Kanton Solothurn.
 Rumpel ist eine Hofsiedlung in der Gemeinde Rohr im Kanton Solothurn.

Rumpel in Firmennamen:
 G. Rumpel A.G., Wien, Bukarest, Belgrad (um 1937), später VAM, später Bilfinger; zurückgehend auf Georg Rumpel

Rumpel ist außerdem noch die Figur 
 in der Kindersendung Sesamstraße
 in der Kindersendung Bob der Baumeister

Rumpel (die), diente vor Entwicklung der Waschmaschine zum Wäschewaschen

Siehe auch:
 Rumpel-Leede-Test
 Rumpelfußball
 SgtRumpel